Villagatón kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villagatón (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Villagatón (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar